Джон Алекса́ндрович Шемя́кин (род. 18 октября 1969, Могилев, БССР) — писатель, историк.

Биография 
Родился 18 октября 1969 года. По отцу, Дж. Ф. Гиллиланду, шотландец. По матери, Людмиле Шемякиной, камчадал. Окончив в 1991 году исторический факультет Куйбышевского (Самарского) государственного университета, несколько лет преподавал на кафедре всеобщей истории родного факультета. В 1997 году возглавил Управление по связям с общественностью мэрии Самары. В 1998 году был назначен заместителем главы администрации города Самары. С 2002 года — предприниматель. Опубликовал в издательстве «АСТ» несколько книг. В 2017 году был главным консультантом художественного фильма реж. А. А. Смирновой «История одного назначения». Выступил в качестве сценариста фильма Н. Н. Михалковой «One Mango, Please», который вошел в конкурсную программу фестивалей «Кинотавр 2020» (программа «Короткий метр») и «День короткометражного кино» и был удостоен премии «Золотой орёл» за лучший короткометражный фильм года. Принимал участие в работе над сценарием сериала «Вертинский», где также снялся в роли второго плана. Также занимается публицистикой.
Хобби: нумизматика, атрибуция картин середины 18 — конца 19 веков, музыка барокко, сценарное консультирование.

Семья 
 Отец — Джон Фрэнсис Дуглас Мак-Гиллиланд.
 Мать — Людмила Георгиевна Шемякина.
 Женат, воспитывает пятерых детей.

Библиография 
 
 
 
 Шемякин Д.А. Дикий барин в домашних условиях. — М.: АСТ, 2018. — 320 с. ISBN 978-5-17-107089-2

Примечания

Ссылки 
 Джон Шемякин , Школа злословия, 17.10.2011.
 Джон Шемякин. Школа злословия. 20.04.2014
 Генис А. Джон Шемякин — кумир «Фейсбука», Радио Свобода, 04.07.2016. 
 Т. Толстая, А. Генис, Д. Шемякин: выступление в университете г. Тарту .
 Д.Шемякин на радиостанции «Маяк», рассказывает о работе над художественным фильмом «История одного назначения». 

Блогеры России
Выпускники Саратовского государственного университета
Коллекционеры России
Коллекционеры монет
Предприниматели России